Dese – fiume del Veneto centrale
Dese – località del comune di Venezia
Dese Calcio a Cinque – squadra di calcio a 5 con sede a Mestre
Piombino Dese – comune in provincia di Padova